Тригг () — англоязычная фамилия и топоним.
 Тригг, Маргарет (1964—2003) — американская актриса и комедиантка.
 Тригг, Фрэнк (род. 1972) — американский боец ММА.

 Тригг — административно-территориальный округ в штате Кентукки.